HMS „Aeolus” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Aeolus” – 32-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z lat 50. XVIII wieku, od 1800 roku nosiła nazwę HMS „Guernsey”
 HMS „Aeolus” – 36-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z końca XVIII wieku, ex-francuska „Pallas”, zdobyta w 1800 roku, od 1801 roku nosiła nazwę HMS „Pique”
 HMS „Aeolus” – 32-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) typu Amphion z początku XIX wieku
 HMS „Aeolus” – 46-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z lat 20. XIX wieku
 HMS „Aeolus” – krążownik pancernopokładowy typu Apollo z końca XIX wieku

Zobacz też 
 USS „Aeolus” – nazwa amerykańskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów